EAK je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kenijo.
 Judovski antifašistični komite
 EAK (podjetje)
 Evangeličansko delovno združenje

Glej tudi 
 Eak